Князь Юрий Яковлевич Хилков (1661—1729) — генерал-майор, новгородский губернатор в 1727—1729 годах.

Сын окольничего Якова Васильевича Хилкова (ум. 1691) и его жены Анны Илларионовны Лопухиной. Унаследовал многочисленные вотчины (в т.ч. сельца Маринино Бежецкого уезда, Кобылино (Никольское) Московского уезда, деревня Головково Переславского уезда).

Стольник (1678). Воевода соликамский и великопермский (21.02.1695 — 1696). В конце XVII века вместе с братом Андреем Яковлевичем в составе группы стольников и бояр изучал кораблестроение и мореходство в Венеции.

В 1719-25 гг. воевода в Новгороде. В 1727—1729 годах — первый новгородский губернатор.

Первая жена — Свиньина Мария Максимовна, вторая — Касимовская Домна Васильевна (дочь Сеид-Бурхана Касимовского), третья — Нелединская Евдокия Петровна.

Дочери:
 Прасковья (1682—1730), замужем за сенатором князем А. Г. Долгоруковым (ум. 1734).
 Екатерина (ок. 1700 1768), замужем за М. В. Чаадаевым.

Предки

Источники 
 Князь Пётр Долгоруков. Российская родословная книга. — : Типография III Отделения Соб. Е. И. В. Канцелярии, 1854. — Т. 1. — С. 251. — 350 с.

Юрий Яковлевич
Комнатные стольники
Воеводы Новгорода
Воеводы Соликамска
Новгородские губернаторы
Генерал-майоры (Российская империя)